Franciaország
Nozay, település Aube megyében
Nozay, település Essonne megyében
Nozay, település Loire-Atlantique megyében